Boussouma (Boulgou, departamento)
 Boussouma (Sanmatenga, departamento)